Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 842 dans le monde.

 RS-842 au Brésil
 Route nationale 842 en France
 Route européenne 842 en Italie